Дырова́тый Ка́мень — название различных гор и скал на Урале.

Пермский край
 Дыроватый Камень — скала на берегу реки Вишеры, в Красновишерском районе.

Свердловская область
 Дыроватый Камень — камень (скала) на реке Чусовой, возле посёлка Староуткинска. 
 Дыроватый Камень — камень-боец на реке Чусовой, возле деревни Харёнки, в муниципальном образовании «город Нижний Тагил».
 Дыроватый Камень — гора в истоке реки Кислянки, возле города Ревды.
 Дыроватый Камень — скала на реке Туре, возле урочища Карелина, в Верхотурском районе.
 Дыроватый Камень (Пьющая Лошадь) — скала на реке Серге, на территории природного парка «Оленьи Ручьи».

См. также 
 Дыроватик — гора в юго-западных окрестностях Нижнего Тагила, возле посёлка Черноисточинска.